Исидор «Джек» Нифло (; 16 апреля 1881, Россия — 29 мая 1950, США) — американский борец, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе Нифло соревновался только в категории до 56,7 кг. Он выиграл у Огюста Уэстера в финале, выиграв золотую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1881 году
Родившиеся 16 апреля
Умершие в 1950 году
Умершие 29 мая
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от США
Борцы полулёгкого веса
Борцы легчайшего веса